Corton bedeutet:
Corton (Weinlage), eine Weinlage im Weinbaugebiet Burgund
Corton (Suffolk), eine Gemeinde im Vereinigten Königreich
Corton (Wiltshire), eine Gemeinde im Vereinigten Königreich